О́скар Па́уль Дирлева́нгер (, 26 сентября 1895 — 7 июня 1945) — немецкий офицер войск СС (оберфюрер, 1944). Возглавлял специальную команду СС «Дирлевангер», впоследствии преобразованную в 36-ю гренадерскую дивизию СС «Дирлевангер», которая отличалась особой жестокостью при совершении карательных операций: на её совести уничтожение ряда белорусских деревень (Хатынь, Борки и др.), жестокое подавление Варшавского восстания и др. Подразделение состояло из браконьеров и уголовников, а позднее и политических заключённых. После окончания войны был объявлен военным преступником.

Биография

Ранние годы 
Родился в семье состоятельного торгового агента Августа Дирлевангера и его супруги Паулины, урождённой Херрлингер. По происхождению шваб.

В 1913 году получил аттестат о среднем образовании и 1 октября того же года поступил на годичную срочную службу вольнонаёмным в пулемётную роту 123-го (5-го вюртембергского) гренадерского полка «Король Карл». С началом Первой мировой войны, 2 августа 1914 года вместе с 123-м полком был направлен на Западный фронт, где полк в составе 5-й армии кронпринца Вильгельма участвовал в Арденском сражении, сражался в Лотарингии, Люксембурге. 14 апреля получил звание лейтенанта. Во время боевых действий на Западном фронте был несколько раз ранен (22 августа 1914 года — в сражении у Лонгви, 23 августа контужен, 7 сентября 1915 года в оборонительных боях в Шампании ранен дважды, 30 апреля 1918 года ранен в бою за село Покровское под Таганрогом), в результате чего «стал 40-процентным инвалидом». Награждён Железным крестом 2-го и 1-го классов. В 1918 году в качестве командира пулемётной роты 121-го пехотного полка принял участие в оккупации Украины. После заключения перемирия полк Дирлевангера через Румынию вернулся в Германию.

В 1919 году Дирлевангер присоединился к фрайкору и в 1920—1921 годах участвовал в жестоких уличных боях в ходе подавления прокоммунистических волнений в Тюрингии, Саксонии, Руре и Верхней Силезии. Параллельно учился в высшей коммерческой школе в Мангейме, но был исключён из неё за антисемитизм. В 1922 году в университете во Франкфурте-на-Майне защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора общественно-политических наук (). Диссертация была посвящена вопросам планирования народного хозяйства на случай предстоящей войны. 1 ноября 1922 года вступил в НСДАП, но был исключён за нарушение закона о разоружении. Вторично вступил в партию в 1926 году. В 1922—1928 годах был волонтёром и служащим различных банков в Штутгарте. В 1928—1931 годах работал управляющим на текстильной фабрике в Эрфурте. С 1932 по июль 1933 года был налоговым советником. Работу в банках Дирлевангеру пришлось оставить из-за обвинений в растрате. С текстильной фабрики он был уволен из-за финансовых махинаций, но заключил с её владельцем мировое соглашение и возместил ему материальный ущерб.

1933—1940 годы 
После прихода к власти национал-социалистов в 1933 году «старый боец» Дирлевангер тут же получил назначение в управление по труду и занятости населения города Хайльброна, в котором он работал сначала заведующим отделом, а затем начальником. Он первым в Германии рапортовал о трудоустройстве всех подопечных ему членов СА. Однако и здесь быстро погряз в коррупции и интригах. В 1934 году был осуждён на два года по обвинению в сексуальных связях с 13-летней девочкой из Союза девочек. По этому приговору лишился учёной степени, воинского звания и наград, членства в партии и работы. Во время тюремного заключения в Людвигсбурге безуспешно пытался обжаловать приговор в верховном имперском суде.

По совету своего однополчанина и близкого друга Готтлоба Бергера, который был начальником штаба рейхсфюрера СС, после выхода из тюрьмы Дирлевангер записался добровольцем в Испанский иностранный легион, а там вступил в легион «Кондор», немецкое добровольческое боевое соединение, принимавшее участие в гражданской войне в Испании на стороне генерала Франко. С апреля 1937 по май 1939 года служил в танковой части «Пчеловод».

Награждённый Испанским крестом, Дирлевангер добился пересмотра дела в Земельном суде в Штутгарте. 30 апреля 1940 года он был оправдан за недостатком улик. Однако оправдательный приговор звучал настолько неубедительно, что университет во Франкфурте-на-Майне сначала отказался вернуть ему докторское звание, но Дирлевангер всё же снова стал доктором, а также был восстановлен в НСДАП.

4 июня 1940 года Готтлоб Бергер предложил Гиммлеру назначить Дирлевангера командиром специального подразделения СС, сформированного из осуждённых браконьеров. В чине оберштурмфюрера Дирлевангер был принят в войска СС и получил задание провести военную подготовку среди браконьеров, отбывавших заключение в концентрационном лагере Заксенхаузен под Берлином.

Вторая мировая война 

Штрафное подразделение получило название «Команда браконьеров Ораниенбург», с 1 сентября 1940 года стало называться «Особым батальоном СС Дирлевангер». В 1943 году подразделение достигло численности полка и получило название «Особая команда СС Дирлевангер». После назначения Гиммлера командующим армией резерва летом 1944 года подразделение было увеличено до бригады («Особая бригада СС Дирлевангер»).

В приказе Гиммлера от 29 января 1942 года специальная команда Дирлевангер была объявлена добровольческим формированием войск СС и подчинена Главному управлению СС. Начальник управления Готтлоб Бергер лично курировал подразделение и защищал своего друга Дирлевангера от нападок и жалоб.

В феврале 1943 года военнослужащие подразделения получили специальные петлицы с изображением двух скрещённых карабинов и ручной гранаты под ними.

Однако подразделение Дирлевангера не считалось полноценной частью войск СС. Его военнослужащие стояли на том же уровне, что и латышские, хорватские и прочие негерманские члены войск СС. Этим объясняется и тот факт, что приказом от 19 февраля 1945 года Гиммлер переименовал «Ударную бригаду СС Дирлевангер» в «36-ю гренадерскую дивизию войск СС».

С момента формирования в июне 1940 года и до окончания службы в генерал-губернаторстве в феврале 1942 года подразделение состояло исключительно из осуждённых браконьеров. В ходе борьбы против партизан в Белоруссии его численность заметно сократилась. В марте 1942 года речь шла о необходимости пополнения в количестве 250 человек. В сентябре 1942 года Дирлевангер получил из Ораниенбурга ещё 115 браконьеров.

Летом 1942 года, когда формирование стало принимать активное участие в акциях против партизан и местного населения, Дирлевангер создал роту украинских и батальон русских добровольцев. В феврале 1943 года общая численность подразделения достигла 700 человек. Оно состояло из двух рот немцев и двух рот «иностранцев» (этнических немцев, русских и украинцев). Во время антипартизанских операций каждой роте были приданы 5—6 человек из аппарата СД.

Позднее в подразделение также набирались уголовники, осуждённые военнослужащие вермахта и члены СС, а с осени 1944 года — политические заключённые. Однако доля политических заключенных была невелика. Подавляющее большинство составляли так называемые «асоциальные элементы» и профессиональные преступники. При этом Дирлевангер мог всегда положиться на старослужащих браконьеров, которые получили повышение по службе и в отдельных случаях даже незаконно носили форму СС.

В сентябре 1944 года бригада Дирлевангера вместе со сводным полком из бригады Каминского участвовала в жестоком подавлении восстания в Варшаве. В октябре 1944 года бригада была переброшена на подавление восстания в Словакии. С 12 февраля 1945 года она была задействована в Губене (Бранденбург). Получив ранение, Дирлевангер был отправлен на лечение в тыл. В апреле 1945 года советские войска прорвали немецкую оборону на Одере. 27 апреля 1945 года основные части формирования попали в окружение в районе Хальбе и 29 апреля взяты в плен.

Смерть 
7 мая 1945 года Оскар Дирлевангер был арестован французскими солдатами в городе Альтсхаузене, Баден-Вюртемберг, и доставлен в местную тюрьму, которую охраняли польские солдаты из состава французского оккупационного корпуса. В ночь с 4 на 5 июня 1945 года охранники его неоднократно избивали. По данным ЗАГСа Альстхаузена, Дирлевангер скончался 7 июня 1945 года. Однако то и дело возникали слухи, что он жив и что его видели в различных частях света. В своём документальном романе «Каратели», изданном в 1981 году, Алесь Адамович ошибочно написал: «Уже в наши дни прах благополучно скончавшегося в Латинской Америке Дирлевангера Оскара Пауля заботливо перевезён в ФРГ и предан захоронению в Вюрцбургской земле». В октябре 1960 года по распоряжению прокуратуры Равенсбурга останки Дирлевангера были эксгумированы. В ходе судебно-медицинской экспертизы от 24 октября 1960 года было установлено, что они однозначно принадлежали Дирлевангеру.

Звания 
 Оберштурмфюрер СС (01.07.1940)
 Хауптштурмфюрер СС (01.08.1940)
 Штурмбаннфюрер СС (09.11.1941)
 Оберштурмбаннфюрер СС (12.05.1943)
 Штандартенфюрер СС (19.03.1944)
 Оберфюрер СС (12.08.1944)

Награды 
 Железный крест, 2-го класса (28.08.1914, Королевство Пруссия)
 Железный крест, 1-го класса (13.07.1914, Королевство Пруссия)
 Золотая медаль «За военные заслуги» (04.10.1915, Королевство Вюртемберг)
 Нагрудный знак «За ранение» (1918) чёрный 
 Почётный крест Первой мировой войны 1914/1918 с мечами (1934)
Медаль «За Испанскую кампанию» (Испания)
 Испанский крест в серебре с мечами (1939)
 Медаль «За выслугу лет в НСДАП» 3-й степени — за 10 лет службы в НСДАП
 Пряжка к Железному кресту 2-го класса (24.05.1942)
Знак отличия для восточных народов с мечами 2-й степени в серебре (09.10.1942)
Знак отличия для восточных народов с мечами 1-й степени в золоте (ноябрь, 1942)
Нагрудный штурмовой пехотный знак в серебре (июнь 1943)
 Пряжка к Железному кресту 1-го класса (16.09.1942)
 Немецкий крест в золоте (05.12.1943)
 Нагрудный знак «За ближний бой» в бронзе
 Знак за ранение в золоте (09.07.1943)
 Нагрудный знак «За борьбу с партизанами» в серебре (1944)
 Рыцарский крест железного креста (30.09.1944) — за заслуги «Зондер-полка СС Дирлевангера» в подавлении Варшавского восстания
 Орден Креста Победы 1-го класса  (1944, Словакия) — за активное участие «2-й штурмбригады СС Дирлевангера» в подавлении восстания на территории Словацкой республики осенью 1944 года

Дирлевангер в кино 
В российско-украинском сериале «Операция „Дезертир“» (2020) роль Оскара Дирлевангера сыграл актёр Вадим Лялько.

Оценки личности американскими историками 

Стивен Залога определял Дирлевангера, как «психопатического убийцу и насильника детей».

 считал его «жестоким садистом».

 называл его «экспертом по истреблению и приверженцем садизма и некрофилии».

Брайен Марк Ригг определял его как «садиста и некрофила».

Крис Бишоп определял Дирлевангера, как «самого злого человека в СС».

Примечания

Литература 

 на русском языке

 Жуков Д. А., Ковтун И. И. Охотники за партизанами. Бригада Дирлевангера. — М.: Вече, 2013. — 448 с.: ил. — (Военные тайны XX века) — ISBN 978-5-4444-1257-2
 
 
  

 на других языках

Ссылки 
 Краткая биография Оскара Дирлевангера на сайте «Хронос» 
 www.warsawuprising.com/witness/schenk  — 
 Награды Дирлевангера

Члены фрайкора
Нацистские преступники
Офицеры СС
Командиры дивизий СС
Члены НСДАП
Награждённые нагрудным знаком «За борьбу с партизанами»
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних